Hamm kan syfta på:

Personer
 Ed Hamm (1906–1982), en amerikansk friidrottare
 Eduard Hamm (1879–1944), en tysk politiker
 Harold Hamm (1945–), en amerikansk affärsman, entreprenör, investerare
 Hildegard Hamm-Brücher (1921–2016), tysk politiker
 Jon Hamm (1971–), amerikansk skådespelare
 Mia Hamm (1972–), amerikansk fotbollsspelare
 Morgan Hamm (1982–), amerikansk gymnast
 Paul Hamm (1982–), amerikansk gymnast
 Peter Hamm (1937–2019), en tysk poet, essäist och kritiker
 Sam Hamm (1955–), en amerikansk manusförfattare och filmproducent
 Shannon Hamm (1967–), amerikansk gitarrist
 Stuart Hamm (1960–), amerikansk basgitarrist
 Theodore Hamm (1966–), en amerikansk författare och redaktör
 Wilhelm von Hamm (1820–1880), en tysk-österrikisk agronom

Geografi

Kanada 

 Hamm Lake – en sjö i provinsen Ontario

Luxemburg 

 Hamm, Luxemburg,

Tyskland 

 Hamm – en kretsfri stad i Nordrhein-Westfalen 
 Hamm, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, 
 Hamm (Sieg) – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, 
 Düsseldorf-Hamm – en stadsdel i Düsseldorf
 Hamm am Rhein – kommun i Landkreis Alzey-Worms,